Ten Mile ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ten Mile (Mississippi)
 Ten Mile (Missouri)
 Ten Mile (Pennsylvania)
 Ten Mile (South Carolina)
 Ten Mile (Tennessee)

Siehe auch:
 Ten Mile River
 Ten Mile Township
 Tenmile